Харьковецкий сельский совет  () — топоним.

 Харьковецкий сельский совет — входит в состав Гадячского района Полтавской области Украины.
 Харьковецкий сельский совет — входит в состав Лохвицкого района Полтавской области Украины.
 Харьковецкий сельский совет — входит в состав Пирятинского района Полтавской области Украины.
 Харьковецкий сельский совет — входит в состав Старосинявского района Хмельницкой области Украины.